Manipolo – unità della legione romana
 Manipolo – paramento liturgico della Chiesa Cattolica